«Illegal» () — третий и последний сингл колумбийской певицы Шакиры из её второго англоязычного студийного альбома Oral Fixation, Vol. 2 (2005). В записи песни принял участие мексиканский гитарист Карлос Сантана. Сингл стал хитом в таких странах как Италия и Нидерланды.

О песне 
«Illegal» — это музыкальное сотрудничество Шакиры и Карлоса Сантаны. Песня была хорошо принята музыкальными критиками и была выделена в качестве примера постоянно развивающейся способности Шакиры писать песни на английском языке. Редактор Allmusic, Стивен Томас Эрлевайн отметил, что певица выбирает неожиданные направления для своей музыки.

Список композиций 
CD 1
 «Illegal» (Album Version) featuring Carlos Santana — 3:54
 «Illegal» (Ali Dee Remix) featuring Carlos Santana — 3:49
 «Obtener un Sí» (Album Version) — 3:20

CD 2
 «Illegal» (Album Version) featuring Carlos Santana
 «Illegal» (Ali Dee Remix) featuring Carlos Santana
 «La Tortura» (Album Version)
 «La Tortura» (CD-Rom Video)

Promotional CD (не для продажи)
 «Illegal» (Johnny Vicious Warehouse Mix) — 10:00
 «Illegal» (Johnny Vicious Warehouse Radio Mix) — 3:45
 «Illegal» (Johnny Vicious Roxy Mix) — 8:00
 «Illegal» (Johnny Vicious Roxy Radio Mix) — 4:14
 «Illegal» (Johnny Vicious Ballroom Mix) — 7:28
 «Illegal» (Johnny Vicious Ballroom Dub) — 5:37
 «Illegal» (Johnny Vicious Roxy Dub) — 6:10

Чарты

Годовые чарты

Примечания 

Песни 2005 года
Песни Шакиры
Поп-баллады
Песни, написанные Шакирой
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Румынии
Синглы Epic Records